Stamnät kan avse
 Stamnät (dator) – den funktionskritiska delen av ett telefon-, data- eller elnät
 Stamnät (elektricitet) – ett landsomfattande nät av kraftledningar